Архиепархия Эворы () — архиепархия Римско-Католической церкви с центром в городе Эвора, Португалия. В митрополию Эворы входят епархии Бежи, Фару. Кафедральным собором архиепархии Эворы является церковь Успения Пресвятой Девы Марии.

История 
Епархия Эворы была образована конце III — начале IV века. Первые упоминания о епархии Эворы датируются 303 годом, когда епископ Квинциан принял участие в Эльвирском соборе. Первоначально епархия Эворы входила в митрополию Мериды (сегодня — архиепархия Мериды-Бадахоса). Во время завоевания Португалии арабами кафедра епархии Эворы была вакантной до 1147 года, когда страна была освобождена после Второго крестового похода. Епархия Эворы была восстановлена в 1166 году, войдя в митрополию Браги.

В 1394 году Римский папа Бонифаций IX выпустил буллу In eminentissimae dignitatis, которой присоединил епархию Эворы к митрополии Лиссабона.

29 сентября 1540 года Римский папа Павел III издал буллу Gratiae divinae praemium, которой возвёл епархию Эворы в ранг архиепархии, присоединив к митрополии Эворы епархию Фару и епархию Танжера (сегодня — архиепархия Танжера).

21 августа 1549 года, 9 июня 1579 года и 10 июля 1770 года архиепархия Эворы передала часть своей территории в пользу возведения новых епархий Порталегре (сегодня — Епархия Порталегре-Каштелу Бранку), епархии Элваша и Бежи.

30 сентября 1881 года епархия Элваша была упразднена и её территория отошла к архиепархии Эворы. 16 июля 1975 года архиепархия Эворы передала часть своей территории епархии Сетубала.

Ординарии 
...
 епархия упразднена (715—1166);
...
 вакантно (1654—1671);
...
 вакантно (1715—1740);
...
 Жуакин де Санта-Клара Лопеш (22 июля 1816 — 11 января 1818);
вакантно (1818—1820);
 Патрисиу да Силва (21 февраля 1820 — 13 марта 1826);
 вакантно (1826—1832);
 Фортунату де Сан-Бонавентура (24 февраля 1832 — 6 декабря 1844);

...

Давид де Соуза (15 ноября 1965 — 26 октября 1981)
Маурилиу де Говея (8 декабря 1981 — 8 января 2008) 

 Жозе Франсишку Саншеш Алвеш (17 февраля 2009 — 26 июня 2018)
Франсишку Сенра Коэлью (2 сентября 2018 — настоящее время)

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3.
 Pius Bonifacius Gams, Series episcoporum Ecclesiae Catholicae , Leipzig 1931, стр. 98-100 
 Konrad Eubel, Hierarchia Catholica Medii Aevi, vol. 1 , стр. 236; vol. 2 , стр. 149; vol. 3 , стр. 191; vol. 4, стр. 181; vol. 5, стр. 192-193; vol. 6, стр. 206; vol. 7, стр. 184-185; vol. 8, стр. 257

Ссылки 
 Официальный сайт ;
 Информация  .

Эвора
Эвора